Pierre Gringore – poeta e drammaturgo francese del XVI secolo
 Pierre Gringoire – personaggio ispirato al precedente che compare nel romanzo Notre-Dame de Paris di Victor Hugo